Coura ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Coura (Armamar)
 Coura (Paredes de Coura)

Ort in Togo:
 Coura (Togo)

Siehe auch:
 Cura